George Collier peut désigner :
 George Collier (1738 - 1795), amiral de la Royal Navy ;
 George Collier (1774 - 1824), capitaine de la Royal Navy.